Сантибаньес-де-ла-Сьерра ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Франсия. Занимает площадь 13,61 км². Население — 223 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 67 км.

Покровителем города считается святой Агустин (28 де агосто).

Население

Примечания

Ссылки 
 Diputación de Salamanca: Índice de municipios
 El habla de Santibáñez de la Sierra

Города Саламанки
Муниципалитеты Саламанки